Анту́неш (также Анту́ниш; ) — португальская фамилия.

Известные носители 
 Антунеш, Амару (род. 1990) — португальский шоссейный велогонщик.
 Антунеш, Андре (род. 1923) — португальский стрелок.
 Антуниш, Антониу (род. 1962) — португальский шахматист, гроссмейстер.
 Антунеш, Виторину (род. 1987) — португальский футболист, левый защитник «Хетафе» и сборной Португалии.
 Антунеш, Габриэла (1937—2004) — ангольская писательница.
 Антунеш, Жуан (1642—1712) — португальский архитектор.
 Антунеш, Лусио (род. 1966) — кабо-вердианский футболист и тренер.
 Антунеш, Паулу (род. 1978) — португальский триатлонист и тренер.
 Антунеш, Сара (род. 1975) — португальский стрелок.

Составные фамилии 
 Антунеш Карвалью, Жуан Антониу (род. 1997) — португальский футболист.
 Антунеш Эуштакиу, Стивен (род. 1996) — канадский и португальский футболист.
 Араужу Антунеш, Давид (Давид Каррейра; род. 1991) — португальский певец, актер и модель.
 Лобу Антунеш, Антониу (род. 1942) — португальский писатель и журналист.
 Масиэл Антунеш, Леонел (Леонел Масиэл; род. 198) — португальский футболист.
 Мелу Антунеш, Эрнешту Аугушту (1933—1999) — министр иностранных дел Португальской республики (1975—1976).

См. также 
 Антунес